Мирослава Васиљевић се може односити на:

 Мирослава Мира Васиљевић, српска певачица 
 Мирослава Васиљевић Дробни, универзитетски професор